Châteaufort (Alpes da Alta Provença)
 Châteaufort (Yvelines)

Desambiguação